O Campeonato Europeu de Hóquei em Patins de Juvenis 2012 foi a 31ª edição do Campeonato Europeu de Hóquei em Patins sub17, que se realiza todos os anos. Realizou-se em Ploufragan, França, entre os dias 27 de Agosto e 1 de Setembro de 2012. A Espanha defendeu com sucesso o seu título (obtido em 2011 na Suiça) na final frente a França.

Fase de grupos

Grupo A 

27 de Agosto de 2012

28 de Agosto de 2012

29 de Agosto de 2012

Grupo B 

27 de Agosto de 2012

28 de Agosto de 2012

29 de Agosto de 2012

Fase final

Apuramento do campeão

5º ao 8º lugar

Ver também 
 Hóquei em patins
 Campeonato Europeu de Hóquei em Patins sub17

Ligações externas 
 
 
 

Campeonato Europeu de Hóquei em Patins sub-17